Нариман Алиев:
 Алиев, Нариман Абдулхаликович (1930—2007) — директор совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Алиев, Нариман Ридванович (род. 1992) — украинский кинорежиссёр и сценарист.